Franzmann steht für:
 Franzmann (Ethnophaulismus), umgangssprachliche Bezeichnung für einen Franzosen
 Franzmann (Namibia), Volksstamm der Nama (Volk) in Namibia
 Lake Franzmann, See in der Antarktis

Franzmann ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Franzmann (* 1948), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Joelle Franzmann (* 1978), deutsche Triathletin
 Rudolf Franzmann (* 1946), deutscher Politiker (SPD)
 Simon T. Franzmann (* 1977), deutscher Politikwissenschaftler
 Tobias Franzmann (* 1990), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Fransman
 Franz Mann